Personen
 Alain Sutter (1968), Zwitsers voetballer
 Beat Sutter (1962), Zwitsers voetballer
 Carlo Schmid-Sutter (1950), Zwitsers politicus
 Jakob Sutter (1812-1865), Zwitsers politicus
 John Sutter (1803-1880), Zwitsers-Amerikaans pionier
 Karin Keller-Sutter (1963), Zwitsers politicus
 Scott Sutter (1986), Zwitsers voetballer
 Ulrich Sutter (1822-1882), Zwitsers politicus
 Wendy Sutter, Amerikaans celliste

 Plaatsen in de Verenigde Staten
 Sutter (Californië)
 Sutter County
 Sutter Creek

Zie ook 
 De Sutter (doorverwijspagina)